Plynnon är ett släkte av spindlar. Plynnon ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Månspindlar
Plynnon